

Arts et lettres

Littérature 
 Fire and ice est un poème de Robert Frost, publié en 1920.
 Fire and Ice est un roman de Wallace Stegner publié en 1941.
 Fire and Ice est un roman de la série Ice écrit en 2008 par Anne Stuart.

Cinéma 
 Tygra, la glace et le feu (Fire and Ice) est un film d'animation américain de fantasy réalisé par Ralph Bakshi en collaboration avec l'illustrateur Frank Frazetta en 1982 et sorti en salles en 1983.
 Fire and Ice est un épisode de la troisième saison (1987-1988) de la série MacGyver.
 Fire and Ice est un épisode de la saison 2 (1991-1992) de la série Beverly Hills 90210.
 Fire and Ice est un épisode de la série Un agent très secret (1999-2000).
 Fire and Ice est un épisode de la deuxième saison (Été 2005) de la série Batman (série télévisée d'animation).
 Fire and Ice est un épisode de la deuxième saison (2007) de la série H2O.
 Fire and Ice : Les Chroniques du dragon est un téléfilm dheroic fantasy réalisé par Pitof, sorti en 2010 et diffusé pour la première fois en France le  sur Syfy.

 Musique 
 Fire and Ice est un album solo de Demis Roussos, sorti en 1972.
 Fire and Ice est une chanson de Pat Benatar parue en 1981 dans l'album Precious Times.
 Fire and Ice est le sixième album studio d'Yngwie Malmsteen, sorti en .
 Fire and Ice est une chanson de Loudblast parue en 1993 dans l'album Sublime Dementia.

 Jeux 
 Fire and Ice: The Daring Adventures of Cool Coyote est un jeu vidéo de plates-formes en 2D développé par Graftgold et édité par Renegade, sorti en 1992 sur les ordinateurs personnels 16 bits Amiga et Atari ST.

 Autre 
 Fire and Ice est une ligne de cosmétiques de Revlon.
 Fire and Ice est le nom de l'équipe de catcheurs formée par Scott Norton et Ice Train.
 Fire and Ice Productions''''' est une société de production montée par l'actrice de films pornographiques Jill Kelly.